Ursel ist
ein Ort in der belgischen Provinz Ost-Flandern, siehe Ursel (Belgien)
ein sich nach diesem belgischen Ort benennendes Grafen- und Herzogsgeschlecht, siehe Ursel (Adelsgeschlecht)
ein Ortsteil der Stadt Xanten, siehe Ursel (Xanten)
ein historischer Druckort des 16. und 17. Jahrhunderts (lat. Vrsellis), siehe Oberursel (Taunus)

Ursel ist der Name folgender Personen:
 Ursel Brunner (* 1941), ehemalige deutsche Schwimmerin
 Ursel Fantz (* 1963), Plasmaphysikerin
 Ursel Fiedler (* 1934), deutsche Tischtennisspielerin
 Ursel Hochmuth (1931–2014), deutsche Historikerin, Dokumentarin und Autorin
 Ursel Meyer-Wolf (1944–2020), deutsche Autorin
 Ursel Lorenzen, eine als Spionin eingesetzte Geheimagentin des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Ursel Peter (1923–1970), österreichische Dichterin
 Ursel Scheffler (* 1938), deutsche Kinderbuchautorin
 Ursel Schlicht (* 1962), deutsche Pianistin und Jazzforscherin

Ursel oder d’Ursel ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Charlotte d’Ursel (* 1967), belgische Politikerin
 Joseph d’Ursel (1848–1903), belgischer Politiker und Senatspräsident
 Léon Léopold d’Ursel (1867–1934), belgischer Botschafter

Titelbestandteil:
 Komtesse Ursel, Stummfilm

Siehe auch:
 Ursula
 Oberursel (Taunus)
 Urselmann
 Urselbach
 Tutursel